Wsie w Polsce położone w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Książ Wielki:
 Głogowiany-Stara Wieś
 Głogowiany-Wrzosy